Olaszország
Livorno, város Olaszországban, Toszkána régióban, Livorno megyében
Livorno Ferraris, település Olaszországban, Piemont régióban, Vercelli megyében
Livorno megye, megye Olaszországban, Toszkána régióban